Anastasija Siergiejewna Kiriłłowa (ros. Анастасия Сергеевна Кириллова; ur. 20 lutego 1996) – rosyjska biegaczka narciarska, od sezonu 2015/2016 reprezentująca Białoruś.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 21 listopada 2011 roku, podczas Eastern Europe Cup w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie w sprincie techniką klasyczną uplasowała się na 16 pozycji.

W Pucharze Świata zadebiutowała 27 listopada 2015 roku w Ruce, w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 64 pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 11 lutego 2016 podczas Pucharu Świata w Sztokholmie, gdzie uplasowała się na 20 pozycji w sprincie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Życiorys 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Białoruscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996